Гомзин — русская фамилия.

Известные носители:

 Гомзин, Борис Владимирович — старшина куреня Красных гайдамаков Гайдамацкого коша Слободской Украины.
 Гомзин, Виктор Владимирович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Гомзин, Иван Григорьевич (1784—1831) — русский архитектор; академик.

См. также 
 Гомзино